Сьон:

 Сьон — город на западе Швейцарии, административный центр кантона Вале.
 Сьон — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сьон — профессиональный футбольный клуб из одноимённого швейцарского города.
 Сьон Сигурдссон (род. 1962) — исландский поэт, писатель, сценарист, актёр.

См. также 
 Сион (значения)